Филиберт I (; , Шамбери — , Лион) — герцог Савойский, князь Пьемонта с 1472 по 1482; по прозвищу Охотник. Сын Амадея IX, герцога Савойского и его жены Иоланды Французской.

Биография 
Филиберту было семь лет когда умер его отец, а мать взяла над ним регентство. В ходе Бургундских воин ей приходилось лавировать между альянсами Франции или Швейцарии. После смерти матери в 1478 году окружение молодого герцога пыталось переманить его на свою сторону чтобы захватить власть. Наконец его дяде Филиппу II удалось войти ему в доверие. Филиберт умер по невыясненным причинам после очередной охоты.

В 1474 году его мать сосватала его с Бьянкой Сфорца (1472—1510), детей у них не было. После смерти Филиберта Савойя перешла к его брату Карлу I, а вдова Бьянка вышла замуж за императора Максимилиана I.

Предки

Примечания 

Правители Пьемонта